«Пётр Второй» или «Пётр II» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, головной корабль , участник Войны за польское наследство.

Описание судна 
Представитель серии парусных 54-пушечных линейных кораблей , строившихся с 1724 по 1768 год на верфях Архангельска и Санкт-Петербурга. Всего в рамках серии было построено девятнадцать линейных кораблей.

Длина корабля по сведениям из различных источников составляла 43,57—43,6 метра, ширина от 11,6 до 11,7 метра, а осадка от 5,1 до 5,5 метра. Вооружение судна составляли 54 орудия, включавшие восемнадцати-, восьми- и четырёхфунтовые пушки, а экипаж состоял из 440 человек.

Корабль был назван в честь российского императора Петра II.

История службы 
Линейный корабль «Пётр Второй» был заложен на верфях Санкт-Петербургского адмиралтейства  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Осип Най.

В 1729 году принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе до Красной Горки, в 1732 году — между Красной Горкой и Стирсудденом и в 1733 году — вновь у Красной Горки.

В 1734 году во время Войны за польское наследство принимал участие в боевых действиях под Данцигом.  в составе эскадры адмирала Томаса Гордона вышел из Кронштадта в направлении Пиллау и Данцига и по прибытии к Данцигу  принял участие в блокаде крепости с моря.  командир корабля капитан полковничьего ранга Никлас Штром приказом флагмана был смещён с должности, оставаясь на нём, но уже «без команды».  корабль принимал участие в прикрытии высадки российских войск и выгрузки осадной артиллерии, после чего в июне входил в составе отряда капитана полковничьего ранга Бориса Лебядникова, который находился в крейсерском плавании у Геля, обеспечивая морскую блокаду Данцига.  года вместе с другими судами эскадры вернулся в Кронштадт.
 
С мая по июнь следующего 1735 года корабль использовался для перевозки ржи из Риги в Кронштадт. В 1736 году в составе отряда кораблей Балтийского флота принимал участие в практическом плавании в Финском заливе между Красной Горкой и Стирсудденом.

Корабль «Пётр Второй» был разобран после 1739 года.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Пётр Второй» в разное время служили:
 капитан 2-го ранга  (1729 год);
 капитан 2-го ранга Я. С. Барш (1732 год);
 капитан 3-го ранга П. Дефремери (1732 год);
 капитан полковничьего ранга  (1733 год);
 капитан полковничьего ранга  (до  года);
 капитан полковничьего ранга  (с  года);
 капитан полковничьего ранга  (1735 год);
 капитан полковничьего ранга  (1736 год);
 капитан полковничьего ранга  (1736 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством